Pessina ist der Familienname folgender Personen:

 Apollonio Pessina (1879–1958), Schweizer Bildhauer, Maler, Konservator und Kurator
 Franco Pessina (1933–2021), Schweizer Architekt
 Giorgio Pessina (1902–1977), italienischer Fechter
 Ignaz Pessina (1766–1804), Mediziner, Human- und Veterinäranatom
 Matteo Pessina (* 1997), italienischer Fußballspieler
 Plinio Pessina (1894–1980), Schweizer Offizier
 Stefano Pessina (* 1941), italienischer Unternehmer